Софиан Бендебка (; 9 августа 1992, Эль-Махария, Алжир) — алжирский футболист, полузащитник клуба «Аль-Фатех» и сборной Алжира.

Клубная карьера 
Бендебка — воспитанник клуба «Хуссейн Дей». 3 декабря 2011 года в матче против «УСМ Алжир» он дебютировал в чемпионате Алжира. 14 апреля 2012 года в поединке против «Тлемсена» Софиан забил свой первый гол за «НА Хусейн Дей».

Международная карьера 
2 июня 2016 года в отборочном матче Кубка Африки 2017 против сборной Сейшельских Островов Бендебка дебютировал за сборную Алжира.

Голы за сборную Алжира (до 23)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Алжира
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки олимпийской сборной Алжира по футболу
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Хуссейн Дей»